Resande kan syfta på:

 Resandefolk – något av de nomadiska folkslagen i Europa
 Resandefolket – ett skandinaviskt resandefolk
 Upptäcktsresande – någon som reser med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på okända hav eller landområden